Urządzenie sterownicze – wszelkie urządzenia służące do sterowania maszynami lub urządzeniami
 zdalnego, lub
 bezpośredniego.

Niektóre urządzenia sterownicze:
 pulpit sterowniczy
 tablica sterownicza
 dźwignia sterownicza, przycisk sterowniczy.
Uzupełnieniem jest aparatura kontrolna i pomiarowa.

Zobacz też 
 Sterownik
 Nastawnia
 Panel sterowania
 Panel operatorski (sterowniczy)

Urządzenia automatyki